Jürgen Barth (autocoureur), Duits autocoureur
 Jürgen Barth (politicus), Duits politicus
 Jürgen Barth (wielrenner), Duits wielrenner